Europamästerskapet i basket för små länder 2000, officiellt 2000 European Promotion Cup, var den sjunde upplagan av Europamästerskapet i basket för små länder. Turneringen hölls i Andorra och vanns av Andorra före San Marino och Skottland.

Gruppspel

Källor
Officiell hemsida.

2000
Internationella sportevenemang i Andorra
2000 i Andorra
Basket i Andorra
Sportåret 2000